Power to the People steht für:

Musikalben:
 Power to the People (Joe-Henderson-Album) von Joe Henderson (1969)
 Power to the People (Poison-Album) von Poison (2000)
 Power to the People: The Hits von John Lennon (2010)

Weiteres:
 Power to the People (Lied) von John Lennon (1971)